Национальный центр зерна имени П. П. Лукьяненко — селекционный и технологический центр северного Кавказа и Краснодарского края по зерновым культурам. Расположен на западной окраине г. Краснодар. Награждён орденом В. И. Ленина и орденом трудового Красного Знамени.

Названия
 1914—1931 годы — Кубанская сельскохозяйственная опытная станция
 1931—1934 годы — Азово-Черноморский селекционный центр
 1934—1956 годы — Краснодарская Государственная селекционная станция
 1956—1973 годы — Краснодарский научно-исследовательский институт сельского хозяйства
 С 1973 г. — Краснодарский научно-исследовательский институт сельского хозяйства им. П. П. Лукьяненко
 на 2021 год —  Национальный центр зерна имени П. П. Лукьяненко

Ссылки 
 КНИИСХ им. П. П. Лукьяненко

Научные институты России
Национальные центры России